La Glu – cortometraggio del 1907 di Alice Guy
La glu – cortometraggio del 1908 di Giovanni Pastrone
La Glu – film del 1913 di Albert Capellani
La Glu – film del 1927 di Henri Fescourt
La Glu – film del 1938 di  Jean Choux